

Lugares
Malta, um país na Europa.
Malta (Caríntia), uma cidade no estado de Carintia, na Áustria.
Ilha de Malta, a principal ilha do país de Malta.
Malta (Vila do Conde), uma freguesia da cidade de Vila do Conde, em Portugal.

Brasil
Malta (Paraíba), um município na Região Nordeste do Brasil.
 Estação de Malta, uma estação ferroviária no município de Malta, Paraíba.

Estados Unidos
Malta (Idaho), uma cidade do estado de Idaho
Malta (Illinois), uma vila do estado de Illinois
Malta (Montana), uma cidade do estado de Montana
Malta (Ohio), uma vila.

Rússia

Mal'ta, uma vila e sítio arqueológico na Sibéria, Federação Russa.

Na música 

Malta (banda), banda de rock brasileiro.

Outras definições

Ordem de Malta ou Ordem Hospitaleira, uma ordem religiosa formada em Jerusalém.
Ordem Soberana e Militar de Malta, a ordem sucessora moderna da Ordem Hospitaleira.
Cruz de Malta, símbolo associado com a Ordem dos Cavaleiros de Malta (Cavaleiros Hospitalários) 
Febre de Malta, uma doença zoonótica infecciosa.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos